Brontosaurus může být:

 Brontosaurus – rodové jméno sauropodního dinosaura, dle některých vědců mladší subjektivní synonymum rodu Apatosaurus 
 Hnutí Brontosaurus – občanské sdružení
 Brontosaurus (film) – český film
 Brontosaurus (planetka) – planetka číslo 9949
 Brontosauři – česká folková skupina